Голубцов (Голубцова) — фамилия и топоним.

 Голубцовы — дворянские роды.

Известные носители 
 Голубцов, Александр Петрович (1860—1911) — доктор богословия, профессор.
 Голубцов, Александр Саввич (1829—ок.1890) — архитектор.
 Голубцов, Владимир Владимирович (1856—1892) — русский офицер и предприниматель.
 Голубцов, Вячеслав Алексеевич (1894—1972) — советский учёный-теплотехник, специалист по эксплуатации котлоагрегатов.
 Голубцов, Иван Александрович (1887—1966) — доктор исторических наук, картограф.
 Голубцов, Константин Анатольевич (род. 1973) — российский легкоатлет.
 
 Голубцов, Павел Александрович; Сергий (1906—1982) — архиепископ Новгородский и Старорусский, реставратор, иконописец.
 
 Голубцов, Фёдор Александрович (1758—1829) — министр финансов Российской империи



Топоним 
 Голубцов — хутор, Вейделевский район, Белгородская область